«Камае́дица» () — белорусская блэк/пейган/фолк-метал-группа. Своё название получила в честь праздника поклонения медведю.

История группы 
В 2000 году у Лютого (вокал\народные музыкальные инструменты) возникла идея создания группы Камаедзіца. С того момента по 2002 год проходил поиск музыкантов. Б. Станислав (ударные) — первый кто поддержал эту идею. Вместе с ним в группу пришёл Барута Чёрный (гитара, клавиши). Первая репетиция прошла в конце августа 2002 года. Позже в группу пришел Белимир (бас-гитара) и Баравит Ветран (гитара). Ближе к зиме прошел первый концерт. На смену Б. Стасу пришел Л. Андрей, но после другого концерта его заменил З. Фёдор.

Весною 2003 года было записано demo-CD «Пачатак Свята». Диск вышел ограниченным тиражом на лейбле X-Folk-X Production. Весною 2004 барабанщиком стал Ведослав Лихо. Этим составом был записан дебютный альбом «Дзеці Лесу». Контракт был заключен с лейблом Strong Music Production. Реализация альбома проходила как в Беларуси, так и в России. Часть тиража попала на Украину, в Англию, Чехию, Германию. После выхода дебютника началась активная концертная деятельность и подготовка нового музыкального материала. В 2005 году был снят клип на песню «Дзеці Лесу». На протяжении 6 лет группа выступала в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске, Речице, Могилеве, Гродно, Москве, Санкт-Петербурге, Черкассах, Евпатории.

Группа дала большое количество интервью российским и иностранным теле- и радиостанциям, печатным изданиям, сайтам; принимала участие в различных музыкальных сборниках разных стран.

Осенью 2006 года группа отправляется в студию для записи нового альбома, который готовился на протяжении двух лет (2005—2006). Весною 2008 вышел второй полноформатный альбом — CD «Пяруне».

В 2008 году группа остановила работу с музыкантами: Ведослав Лихо (ударные), Барута Черный (гитара, клавиши), Белимир (бас-гитара). Также остановлена работа с концертным звукорежиссером. С ноября 2008 года в группе только 2 человека: Baryvit Vetran (электро-, бас-, акустическая гитары, клавиши) и Luty (вокал, народные музыкальные инструменты). Новый стиль группы: sXe-Pagan-NS. В связи с неполным составом группы временно остановлена концертная деятельность.

17 августа 2017 года группа заявила о прекращении существования.

Состав

2000—2002 
 Люты — организация коллектива

2002—2004 
 Люты — вокал, народные музыкальные инструменты
 Барута Чорны — гитары, клавиши
 Барывіт Ветран — гитары
 Белімір — бас-гитара

2004—2007 
 Люты — вокал, народные музыкальные инструменты
 Барута Чорны — гитары, клавиши
 Барывіт Ветран — гитары
 Белімір — бас-гитара
 Ведзіслаў Ліха — ударные

2008—2009 
 Люты — вокал, народные музыкальные инструменты / лирика
 Барывіт Ветран — электро-, бас-, акустическая гитары, клавиши / музыка

2009—2017 
 Люты — вокал, народные музыкальные инструменты / лирика
 Барывіт Ветран — электро-, бас-, акустическая гитары, клавиши / музыка
 Артур Начны прывід — ударные

Дискография

Демозаписи 
 Пачатак свята (2003)

Альбомы 
 Дзеці леса (2004)
 Пяруне (2008)
 Чалавек Планеты EP (2011)
 Вернасць LP (2011)
 Безмолвные Слова Твои (2012)
 xQzTN 3087 (2014)
 Знают небеса… (2017)

Совместные проекты 
  (2004)
 Olaf Jasinski - Trzymaj sie Bracie (2010)
 Триединство (2012)

Литература

Ссылки 
 На сайте Encyclopaedia Metallum 
 666 альбомов белорусской судьбы. Kamaedzitca — 2008 «Пяруне»

Рок-группы Белоруссии
Пейган-метал-группы Белоруссии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Блэк-метал-группы Белоруссии
Фолк-метал-группы Белоруссии
Группы национал-социалистического блэк-метала